Mignucci ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Mignucci (* 1957), puerto-ricanischer Architekt
 Antonio Mignucci (* 1964), puerto-ricanischer Ozeanograf
 Mario Mignucci (1937–2004), italienischer Philosophiehistoriker
 Stefano Mignucci (* 1965), italienischer Dokumentarfilmer